Ел Запотал има више значења:

 Ел Запотал (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Запотал (Аматенанго де ла Фронтера), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Запотал (Беља Виста), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Запотал, Санта Роса (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Запотал (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Запотал, Буенос Аирес (Франсиско Леон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Запотал (Мазатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Запотал (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Запотал (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Запотал (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Запотал (Тила), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Запотал (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Запотал (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Запотал (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Запотал, Виљаермоса (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Запотал (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Запотал (Ахучитлан дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Запотал (Сан Фелипе Оризатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Запотал, Ел Тигре (Сан Фелипе Оризатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Запотал (Китупан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Запотал (Коавајана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Запотал, Сексион Терсера (Сан Хуан Баутиста Коистлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Запотал (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Запотал (Санта Марија Тонамека), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Запотал (Сантијаго Сучилкитонго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Запотал (Санто Доминго Чивитан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Запотал (Пантепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Запотал (Тенампулко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Запотал (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Запотал (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Запотал (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Запотал (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Запотал, Ла Љаве (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Запотал (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Запотал (Акахете), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Запотал (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Запотал (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Запотал (Колипа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Запотал (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Запотал (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Запотал (Еспинал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Запотал (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Запотал (Исхуатлан дел Суресте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Запотал, Ла Лаха (Исхуатлан де Мадеро), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Запотал (Хамапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Запотал (Хучике де Ферер), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Запотал, Ерманос Балдерас (Лердо де Техада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Запотал (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Запотал (Медељин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Запотал (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Запотал (Пасо дел Мачо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Запотал (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Запотал (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Запотал (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Запотал (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Запотал (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Запотал (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Запотал (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Запотал (Тескатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Запотал, Пуенте (Тлакоталпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Запотал (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Запотал (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику